База́ров () — русская, тюркская и бурятская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Базаров, Батыр Аганазарович (род. 1976) — туркменский государственный деятель.
 
 Базаров, Валентин Аюшеевич (1943—2016) — советский и российский художник.
 
 Базаров, Геннадий Садырович (1942—2023) — советский, киргизский режиссёр и сценарист.
 Базаров, Джумамурад (1911—?) — старший чабан колхоза имени Кирова Тахта-Базарского района Марыйской области, Герой Социалистического Труда.
 Базаров, Дмитрий Сергеевич (род. 1926) — бригадир штукатуров строительного управления № 4 треста «Донецкжилстрой» № 1, Донецкая область, Герой Социалистического Труда.
 Базаров, Евгений Николаевич (1934—2009) — российский учёный в области радиофизики и электроники, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 
 Базаров, Мирзакул (1907—1974) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Базаров, Мурад Гамзат оглы (род. 1994) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Базаров, Нешан Базарович — председатель Андижанского облисполкома.
 
 Базаров, Пирмат (1890—1956) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Базаров, Реджеп (род. 1958) — министр сельского хозяйства Туркмении.
 Базаров, Семён Тарасович (1914—1985) — советский дипломат, посол СССР в Мексике.
 Базаров, Султан (1909—?) — звеньевой колхоза имени Тельмана Ильялинского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.
 Базаров, Тахир Юсупович (род. 1955) — советский и российский психолог.
 Базаров, Ыймаш (1918—1977) — заведующий овцетоварной фермой, Герой Социалистического Труда.
 Базаров, Фархат Реимбергенович (род. 1980) — российский и туркменский футболист.



Персонажи 
 Евгений Базаров — персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

См. также 
 Базарово

Примечания